Список фильмов, запрещенных к распространению в Республике Беларусь составляется на основании информации, опубликованной Министерством культуры Республики Беларусь. Легальный прокат фильмов, в том числе и бесплатный, может осуществляться в Белоруссии только после регистрации фильма в Министерстве культуры. Отказ в регистрации означает запрет распространения на территории Белоруссии.

СМИ отмечают, что в список запрещённых попадают в том числе и произведения, имеющие престижные кинонаграды, например фильмы Ларса фон Триера «Антихрист», Кирилла Серебренникова «Изображая жертву», Ларри Чарльза «Борат» и другие. На ноябрь 2015 года Министерство культуры публикует не полный, а «Примерный перечень фильмов, не рекомендованных Республиканской экспертной комиссией по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости к распространению на территории Республики Беларусь».

Список 
На основании данных Министерства культуры Республики Беларусь по состоянию на апрель 2010 года:

Примечания

Ссылки 
 

Цензура в Белоруссии
Списки фильмов
Цензура в кинематографе
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании